Strada statale 66 – strada statale polacca
 Strada statale 66 Pistoiese